Hotel Berlin — titolo originale del film Berlino Hotel diretto da Peter Godfrey
Hotel Berlin — denominazione alternativa dell'Hotel Berlin, Berlin